Levien ist der Familienname folgender Personen:

 Max Levien (1885–1937), deutscher Kommunist und Führer der Münchner Räterepublik
 Patrick Levien (* 1965), deutscher Schlagersänger
 Sonya Levien (1895–1960),  US-amerikanische Drehbuchautorin russischer Abstammung

Siehe auch:

 Levin